Дими́тр Хри́стов Петко́в (; 4 мая 1919, Смолян, Болгария — 19 декабря 1997, София, Болгария) — болгарский композитор, дирижёр, музыковед и педагог. Народный артист НРБ.

Биография 
Окончив Софийский университет, стал дипломированным химиком, но по профессии не работал. В 1952 году окончил Государственную музыкальную академию в Софии у Веселина Стоянова (композиция) и Асена Димитрова (дирижирование), а в 1952—1954 годах совершенствовался в аспирантуре Московской консерватории под руководством Сергея Скребкова (полифония и теория музыки) и Арама Хачатуряна (композиция). В 1946—1952 — дирижёр Ансамбля Министерства внутренних дел Болгарии. В 1954—1978 годах (с перерывом в 1962—1975 годах) — директор Софийской народной оперы. В 1969—1972 годах — заместитель председателя Комитета по делам культуры и искусства. В 1972—1980 — председатель Союза болгарских композиторов. Писал музыку к спектаклям, кинофильмам и радиопостановкам. Автор песен, в том числе хоровых (всего около 1000), и обработок народных песен, в частности, записанных им в Родопах. В 1958—1960 годах преподавал полифонию в Болгарской консерватории. Член БКП с 1946 года.

Сочинения 
 опера «Умолкшие колокола» (1987, Варна)
 оперетта «Неспокойные сердца» / Неспокойни сърца (1975, София)
 оперетта «Кривой путь» / Крива пътека
 детские оперетты
 оратория «Рожен спускается с Родопов» / Рожен слиза от Родопа (1968)
 кантата «Сентябрьская легенда» / Септемврийска легенда (1953)
 кантата «Великому Октябрю» (1958)
 кантата «Первому космонавту» (1961)
 кантата «Реквием матросу» (1967)
 кантата Искры Октября / Искри от Октомври (1969)
 «Праздничная кантата» (1974)
 кантата «Любовь» / Обич (1977)
 «Кантата об Антонивановцах» (1978)

Награды 
 1969 — Димитровская премия
 1974 — Народный артист НРБ
 1979 — Герой Социалистического Труда
 1979 — орден «Георгий Димитров»
 1983 — орден «Красное Знамя» (НРБ)

Примечания

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь/Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 421 — ISBN 5-85270-033-9

Ссылки 
 Димитр Петков на Allmusic

Выпускники Национальной музыкальной академии (София)
Преподаватели Национальной музыкальной академии (София)
Оперные композиторы Болгарии
Композиторы оперетт
Заслуженные артисты Болгарии
Народные артисты Болгарии
Лауреаты Димитровской премии
Кавалеры ордена «Красное Знамя Труда»
Почётные граждане Ловеча
Почётные граждане Бургаса
Почётные граждане Смоляна
Коммунисты Болгарии